Az USA-beli Iowa államban 99 megye található.

A megyék listája

Források 
 

 
Közigazgatási listák